

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Sucha Dolna – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice
 Sucha Dolna – część wsi Sucha w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice

Zobacz też 
 Sucha Dolna (cz. Dolní Suchá) – część miasta Hawierzowa w Czechach, w kraju morawsko-śląskim